Les Joueurs de cartes peut désigner :

Peinture 
C'est un thème récurrent de la peinture occidentale. C'est le nom de plusieurs toiles :
 Les Joueurs de cartes, par Le Caravage
 Les Joueurs de cartes, par Francisco de Goya
 Les Joueurs de cartes, par Paul Cézanne

Cinéma 
 Les Joueurs de cartes (), un film russe de Sergueï Bodrov sorti en 1990

Homonymie de titre